Colonia la Virgen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia la Virgen, Delstaten Mexiko, ort, Zinacantepec, 
 Colonia la Virgen, Puebla, ort, Hueytamalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar